Žigon je lahko:

 Žigon, pogostejši priimek v Sloveniji
 Žigon, naselje v občini Laško